Konge i Danmark: Erik 6. Menved 1286-1319.

Begivenheder 
 Jens Grand udnævnes til ærkebiskop af Bremen.
 Johann den Blinde bliver konge af Bøhmen.
 Esger Juul udnævens til ærkebiskop af Lund.

Født 
 Guillaume de Grimoald, den senere Pave Urban 5.

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
10
Artikler om enkelte år